Bottländer ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Bottländer (* 1948), deutscher Schriftsteller
 Theodor Bottländer (* 1904), deutscher politischer Funktionär (KPD)